

События 
 5 апреля — открытие европейцами острова Пасхи.
 6 апреля — присвоение городу Рагнит статуса города (Калининградская область).
 6 апреля — присвоение городу Тапиау статуса города (Калининградская область).
 Присвоение городу Шталлупёнен статуса города (Калининградская область).
 Основан город Колпино близ Санкт-Петербурга.
 Основан город (тогда — рабочий посёлок) Нижний Тагил (Свердловская область).
 Основаны «Адмиралтейские Ижорские заводы».
 Август — Русские войска без боя овладели Дербентом.
 Сентябрь — Царь Грузии Вахтанг VI с войсками отправился в Гянджу для соединения с силами армянского католикоса Есаи и отрядами азербайджанцев. Правители Картли сделали попытку обеспечить покровительство России.
 Осень — Русские войска вернулись в Астрахань.
 Январь — Мир-Махмуд, сын Мир Вайса, во главе афганских всадников захватил Керман. Неудачная попытка взять Йезд. Март — Начало осады Исфахана. Октябрь — взятие Исфахана афганцами. Провозглашение Мир-Махмуда шахом Ирана.
 1722—1725 — Шах Ирана Мир-Махмуд.
 1722—1731 — Шах Ирана Тахмасп II Сефевид.
 Сын Султан-Хусейна Тахмасп бежал в прикаспийские области Ирана, где его признали законным государем.
 20 декабря — в Пекине скончался цинский император Китая Канси (Сюань Е) 
 1722—1735 — Император Китая Юнчжэн, сын Канси.
 12 января Реформа Сената. В соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура.

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1722 году
 5 сентября — Фридрих Кристиан, курфюрст Саксонии из династии Веттинов (ум. 1763).
 5 октября — Алексей Сенявин, русский флотоводец, адмирал из рода Сенявиных (ум. 1797).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1722 году
 24 ноября — Иоганн Адам Рейнкен, немецкий органист.
 20 декабря — Канси, император Китая с 1662 года (род. 1654).

См. также